Strelstvo na Poletnih olimpijskih igrah 2012. Tekmovanja so potekala v devetih disciplinah za moške in šestih za ženske.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri 

 Uradna stran tekmovanja
 Izzidi na RTVSLO

2012
Športi Poletnih olimpijskih iger 2012